De gulden is de naam van verschillende munteenheden.

In het Koninkrijk der Nederlanden:
 Antilliaanse gulden 
 Caribische gulden (voorgesteld voor Curaçao en Sint Maarten)
 Nederlandse gulden
Nederlandse 1 gulden, Nederlandse gulden als muntstuk
 Nederlands-Indische gulden
 Nederlands-Nieuw-Guineese gulden
 Surinaamse gulden
 De Arubaanse florin wordt soms Arubaanse gulden genoemd.

In de Lage Landen voor het Koningrijk:
 In het hertogdom Brabant: Brabantse gulden
 In het hertogdom Gelre: Arnoldusgulden of arendsgulden
 Karolusgulden

In voormalige Duitse staten:
 Badense gulden (van het land Baden)
 Beierse gulden (van het koninkrijk Beieren)
 Danziger gulden (van de vrije stad Danzig)
 Nassause gulden (van het hertogdom Nassau)
 Oostenrijks-Hongaarse gulden (van Oostenrijk-Hongarije)
 Rijnlandse gulden (van het Heilige Roomse Rijk)
 Württembergse gulden (van Württemberg)

In Polen: 
 Poolse złoty (Poolse gulden)

In Zwitserland: 
 Freiburgse gulden (in Fribourg)
 Luzernse gulden (in Luzern)
 Neuchâtelse gulden (in Neuchâtel)
 Schwyze gulden (in Schwyz)

In Brits-Guyana:
 Brits-Guyaanse gulden

Het woord kan ook iets betekenen wat van goud gemaakt is of goudkleurig is.